Australia:
 hrabstwo Williams (ang. Shire of Williams) w Australii, w stanie Australia Zachodnia

USA:
 hrabstwo Williams (ang. Williams County) w USA, w stanie Dakota Północna
 hrabstwo Williams (ang. Williams County) w USA, w stanie Ohio